Mlekuž ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrij Mlekuž, slowenischer Archäologe
 Rene Mlekuž (* 1975), slowenischer Skirennläufer